Gruftkapelle steht für:
 Gruftkapelle der Freiherren von Gemmingen (Treschklingen), Baden-Württemberg
 Gruftkapelle der Grafen Tauffkirchen-Kleeberg, Bayern
 Gruftkapelle Henckel von Donnersmarck (Starý Bohumín), Tschechien
 Gruftkapelle (Inkofen), Bayern
 Fürstliche Gruftkapelle (Anholt), Nordrhein-Westfalen
 Herzogliche Gruftkapelle (Meiningen), Thüringen

 Gruftkapelle Bartenstein-Vrints (Falkenstein), Niederösterreich
 Gruftkapelle der Grafen Fünfkirchen, Stützenhofen, Niederösterreich
 Tintische Gruftkapelle, Oberösterreich
Siehe auch:
 Grabkapelle